Вейна — топоним и фамилия.

Гидроним 
 Вейна — река в Московской области России, приток Озерны.
 Вейна — река в Псковской области России, приток Смердели.

Носители фамилии 
 Вейна, Тереза (род. 1950) — польская фигуристка, выступавшая в танцах на льду; впоследствии тренер.

См. также